Goruša est un toponyme qui peut désigner :
la Goruša, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent droit de la rivière Bosna ;
Goruša, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.